Auvity est un nom de famille français. Une branche de cette famille a donné plusieurs chirurgiens en France au .

Patronyme 

 Ambroise-Philibert-Léon Auvity (1788-1847), chirurgien français.
 Cyril Auvity (né en 1977), ténor français.
 François-Louis Auvity (1874-1964), ecclésiastique français.
 Jean-Abraham Auvity (1754-1821), chirurgien français.
 Pierre-Jean Auvity (1779-1865), chirurgien français.
 Sindy Auvity, alias Sindy, (1995-), chanteuse de pop française.
  
Homonymie de patronyme